Акинфиево — село в городском округе Нижняя Салда Свердловской области, Россия.

Географическое положение 
Село Акинфиево муниципального образования «городской округ Нижняя Салда» Свердловской области расположено в 17 километрах (по автодороге в 18 километрах) к востоку от города Нижняя Салда, в долине реки Юрка (левого приток реки Луковая, бассейна реки Салда), в 1 километре от устья. Через село проходит автотрасса Нижний Тагил – Алапаевск.

История 
Поселение было основано в 1773 году после постройки Салдинских заводов по указанию Н. Н. Демидова. Первоначальное название — Иакинфиевское. По одной из версий, село назвали в честь Акинфия Демидова, по другой — в честь св. Акинфия.

К XIX веку в селе появились две православные церкви, земское училище, пять торговых лавок, кирпичный завод, четыре кузницы, мастерская сапожника.

В дореволюционный период Акинфиево вошло в состав Нижнесалдинской волости. В 1886 году открылись начальная школа, фельдшерский пункт, три частные лавки.

В 1994 году была построена двухэтажная школа.

Жители занимались заготовкой леса и древесного угля, корчевкой пней, вязкой сучьев и доставкой этого материала на располагающийся недалеко от села Нижнесалдинский металлургический завод, а также перевозкой алапаевского листового железа. Кроме того, основными занятиями были земледелие и скотоводство. В 1927 году в селе было основано товарищество по совместной обработке земли, в 1930 — колхоз с 212 хозяйствами.

Население занималось также и художественной самодеятельностью. В 1954 году сельский хор стал лучшим в области, именно его участники впервые исполнили песню «Уральская рябинушка» композитора Евгения Родыгина.

Иакинфиевская церковь 
В начале XIX века была возведена часовня, которая в 1869 году была перестроена в деревянную, однпрестольную церковь и была освящена во имя мученика Иакинфа в декабре 1902 года. После постройки новой каменной церкви стала приписной. Церковь была закрыта в 1920-е годы.

Успенская церковь 

К 1912 году была построена новая кирпичная однопрестольная церковь, которая была освящена в честь Успения Пресвятой Богородицы. В 1930-е годы церковь была закрыта.

Библиотека 

В 1907 году начала свою работу народная библиотека, созданная на средства издателя Ф.Ф. Павленкова. Фонд охватывал 300 экземпляров книг.

Население 

 В 1843 году домов в деревне 62, 325 жителей.
 В 1970 году — 474 человека.
 2011—218 человек.

Памятники 
 Обелиск погибшим участникам Гражданской войны в 1918—1922 годах.
 Обелиск погибшим участникам Великой Отечественной войны 1941-45г.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты городского округа Нижняя Салда